Alekto bezeichnet
 in der griechischen Mythologie eine der Erinyen, siehe Alekto (Mythologie)
 einen Asteroiden, siehe (465) Alekto